Шекасте́ настали́к ( Šekaste nasta’liq или Šekasta nasta’liq — «ломанный насталик») — один из традиционных видов каллиграфии, использующих арабское письмо. От обычного насталика отличается тем, что имеет более «раскидистые» и более длинные линии букв. Шекасте ( Šekast(e), дословно переводится, как «сломанный») — явление, характерное для любой каллиграфической традиции, развивавшейся в тесной связи с насущными потребностями социума. Дело в том, что в определённый исторический период до изобретения книгопечатания количество документов в государственном делопроизводстве, а также литературы по всем направлениям возрастало настолько, что писцы того времени уже не справлялись с необходимым объёмом работ, имея в своём арсенале лишь калям. Ведь написание пером текста «архаичным» способом, будь то славянский устав или персидский насталик, с сохранением всех пропорций в начертании букв и межбуквенных отношений, процесс достаточно трудоёмкий и медленный. Так что исходные гармоничные соотношения в геометрии букв, несущие в себе определённую информацию, способы проведения штрихов, структура строки и т. д. приносились в жертву — «ломались» — ради повышения скорости письма. Появлялась многовариантность в написании одних и тех же букв, «скоростные» приёмы работы пером, новые способы связного написания букв и т. д. Так что здесь речь идёт о некоей «внутриэволюциоонной деградации» письма в угоду духу времени, немало обогатившей, однако, письменность в художественном плане: тексты этого периода/стиля отличаются невероятной живостью, динамикой, разнообразием форм, напоминающих порой природные черты — буйную растительность, рябь на воде или узоры перистых облаков. В российской терминологии, которая в нашей литературе применяется и к другим традициям, такой стиль письма носит название «скоропись».

См. также 
 Насталик
 Арабская каллиграфия
 Персидская каллиграфия

Литература 
 О. Бибикова. «Калам острее сабли»

Ссылки 
 Саджади, Реза. "Персидская каллиграфия: почерки и история". Livejournal.com. LiveJournal, 14 May 2011. Web. 08 May 2016. <http://sajjadi.livejournal.com/50050.html>.

Арабская каллиграфия
Персидский язык